Le terme ligne 166 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 166 des chemins de fer belge
 Ligne 166 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

166